Een Sint-Bartholomeuskerk (ook geschreven als Bartolomeus. Bartolomeüs of Bartholomaeus) is een kerk gewijd aan Sint-Bartholomeus.

België 
 Église Saint-Barthélemy (Bambois)
 Sint-Bartholomeuskerk (Beyne-Heusay)
 Église Saint-Barthélemy (Bioul)
 Sankt-Bartholomäus-Kirche (Elsenborn)
 Église Saint-Barthélemy (Ernage)
 Église Saint-Barthélemy (Estaimpuis)
 Sint-Bartholomeuskerk (Geraardsbergen)
 Sint-Bartholomeuskerk (Halle)
 Sint-Bartholomeuskerk (Hillegem)
 Église Saint-Barthélemy (Hulsonniaux)
 Sint-Bartholomeüskerk (Juprelle)
 Sint-Bartholomeuskerk (Kaaskerke)
 Sint-Bartholomeuskerk (Korbeek-Dijle)
 Sint-Bartholomeuskerk (Kortemark)
 Église Saint-Barthélemy (Laloux)
 Église Saint-Barthélemy (Lisogne)
 Sint-Bartolomeüskerk (Luik) of Collégiale Saint-Barthélemy
 Sint-Bartholomeuskerk (Merksem)
 Sint-Bartholomeuskerk (Moeskroen)
 Sint-Bartholomeuskerk (Nieuwmunster)
 Sint-Bartholomeuskerk (Pollinkhove)
 Sint-Bartholomeuskerk (Vinkt)
 Sint-Bartholomeuskerk (Waanrode)
 Sint-Bartholomeuskerk (Zandvoorde)

Duitsland 
 Sint-Bartholomeüskerk (Berchtesgaden)
 Sint-Bartholomeüskerk (Drübeck)
Sint-Bartholomeuskerk (Dornum)
Sint-Bartholomäuskerk (Frankfurt-Zeilsheim)
 Sint-Bartholomeüskerk (Hirzenach)
 Sint-Bartholomeuskerk (Üdersdorf)

Italië 
 Bartholomeüskerk (Marne)

Nederland 

 Sint-Bartholomaeuskerk (Beek (Berg en Dal))
 Bartholomeuskerkje (Beek (Berg en Dal))
 Sint-Bartholomeuskerk (Eckelrade)
 Bartholomeüskerk (Noordlaren)
 Sint-Bartholomeüskerk (Nootdorp)
 Sint-Bartolomeüskerk (Poeldijk)
 Grote of Bartholomeüskerk (Schoonhoven) (protestants)
 Sint-Bartholomeüskerk (Schoonhoven) (rooms-katholiek)
 Bartholomeüskerk (Schoonhoven, Wal 30) (oud-katholiek)
 Bartholomeuskerk (Stedum)
 Sint-Bartholomeüskerk (Voorhout)
 Sint-Bartholomeus- en Barbarakerk (Waspik)
 Sint-Bartholomeuskerk (Westbroek)
 Bartholomeüskerk (Westhem)
 Sint-Bartholomeuskerk (Zevenbergen)

Tsjechië 
 Sint-Bartolomeüskathedraal (Pilsen)
 Sint-Bartolomeüskerk (Praag)
 Sint-Bartholomeuskerk (Vrahovice)

Zie ook 
San Bartolomé, doorverwijspagina
San Bartolomeo (doorverwijspagina), doorverwijspagina
Saint-Barthélemy, doorverwijspagina

Bartholomeuskerk